Solange Du da bist bezeichnet:

 Solange Du da bist (1953), deutsches Filmdrama von Harald Braun 
 Solange du da bist (2005), US-amerikanische Filmkomödie von Mark Waters